Ernest Miller Hemingway (Oak Park, Illinois, 1899 - Ketchum, 1961), escriptor estatunidenc 
 Hemingway (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Hemingway's Adventures of a Young Man, pel·lícula estatunidenca dirigida per Martin Ritt, estrenada el 1962
 Hemingway (sèrie) minisèrie de 1989 guanyadora de Globus d'Or al millor actor en minisèrie o telefilm